Миколай Костынюк (Mikołaj Kostyniuk, 19 декабря 1908 года, Черновцы, Буковина — 6 октября 1975, Варшава) — польский ботаник и геолог, специалист в области палеоботаники. В 1927-1932 учился на факультете математики и естественных наук Львовского университета. В 1960-1962 работал деканом факультета геологии Варшавского университета.

Основные труды 
 1938, Analiza pyłkowa dwóch torfowisk z okolicy Rudek i Sambora, Космос (журнал), A, 63, zesz. III, str. 393-412, Lwów.
 1939, Trzeciorzędowe drewna i pyłki z Mazowsza i Wołynia, Kosmos, A, 64, zesz. I, str. 109-117, Lwów.
 1950, Szczątki drewna szpilkowych plioceńskiej flory z Krościenka, Работа Вроцлавского научного общества, B, 22, str. 1-57, Wrocław.
 1951, Paleobotanika (skrypt), 228 str., PZWS, Wrocław.
 1952, (wspólnie z W. Szaferem), Zarys paleobotaniki, 205 str., изд. 1, PWN, Warszawa.
 1955, Coniferous woods of the Pliocene flora of Krościenko in Poland, C. r. Soc. Sc. Lettr. Wrocław, 4, no 4, 30 pp., Wrocław.
 1961, (wspólnie z E. Marczakiem), Nasze rośliny chronione, Вроцлавское научное общество, 202 str., Wrocław.
 1962, (wspólnie z W. Szaferem), Zarys paleobotaniki, 302 str., изд. 2, PWN, Warszawa.
 967, Pnie drzew iglastych z górnego pokładu węgla brunatnego w Turowie, Работа Музей Земли, 10, str. 3-96, Warszawa.

Библиография 
 Ziembińska-Tworzydło M., 1976, Mikołaj Kostyniuk 1908-1975, Ежегодник Польского геологического общества, vol. XLVI – 4, str. 585-590, Kraków.

Умершие в Варшаве
Ботаники Польши
Геологи Польши
Палеоботаники
Преподаватели Вроцлавского университета
Преподаватели Львовского университета
Преподаватели Варшавского университета